Sülbeck ist der Name folgender Orte:
 Sülbeck, Ortsteil der Stadt Einbeck im Landkreis Nordheim in Niedersachsen
 Sülbeck (Nienstädt), Ortsteil der Gemeinde Nienstädt im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Sülbeck (Reinstorf), Ortsteil der Gemeinde Reinstorf im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen